Somália (ur. 1977) – brazylijski piłkarz
 Somália (ur. 1988) – brazylijski piłkarz
 Somalia – państwo w Afryce